Марија од Модене (; 1658– 1718) била је краљица Енглеске, Шкотске и Ирске као друга супруга Џејмса II Стјуарта (1633—1701). Била је религиозна римокатолкиња и удала се за удовца Џејмса, који је био млађи брат Чарлса II (1630–1685) и потенцијални наследник престола. Није се интересовала за политику и била је посвећена супругу и њиховој деци од које је двоје преживело детињство: Џејмс Франсис Едвард, јакобитски кандидат на престо (као Џејмс III Енглески), касније познат као Старији претендент (), и Луиза Марија Тереза.

Марија је рођена у војводској породици у Модени, малој држави у североисточној Италији. У Енглеској је првенствено остала упамћена по гласинама о контроверзном рођењу Џејмса Франсиса Едварда, њеног јединог сина који је преживео детињство. Према широко раширеним гласинама, Џејмс је био „замена“, тј. беба која је унесена у собу где се одвијао порођај у тигању за грејање постеље. Циљ оваквог потеза био је да се обезбеди наследник католичкој грани династије Стјуарт. Иако се показало да су овакве оптужбе биле нетачне, што је потврдила и истрага Тајног савета, рођење Џејмса Франсиса Едварда било је један од чинилаца који су довели до Славне револуције 1688. године. У револуцији Џејмс II је био присиљен да престо уступи својој ћерки из првог брака Марији, која је била протестанткиња као и њен супруг и савладар Вилијем III.

Џејмс II и Марија Моденска су са породицом отишли у изгнанство у Француску где им је Луј XIV ставио на располагање двор Сен Жермен ан Лај, недалеко од Париза. Јакобити су Марију називали „Краљицом преко мора“ () с обзиром да је живела у Француској. За разлику од мужа, Марија је била популарна међу дворанима француског краља. Када је постала удовица 1701. године, њен тринаестогодишњи син Џејмс Франсис Едвард је, за јакобите, постао Џејмс III од Енглеске и VII од Шкотске. До његовог шеснаестог рођендана Марија је обављала дужност регента. Када је млади Џејмс, после Утрехтског мира 1713. године, дипломатски замољен да напусти Француску, Марија је остала. Наиме, као удовица заједно са ћерком Луизом Маријом Терезом је лета проводила у манастиру Шаило. Марија Луиза Тереза је умрла од малих богиња 1712. године, а Марија Моденска је и после 1713. остала у Француској иако је са одласком сина била лишена друштва чланова породица. Марија је преминула 1718. од рака дојке. Остала је у лепом сећању својим француских савременика.

Напомене

Породично стабло

Литература 
 
 
 
 .
 .
 
 M. Dent & Co.
 .
 
 
 
 .
 
 .
 

Рођени 1658.
Умрли 1718.
Династија Стјуарт
Енглеске краљице
Умрли од рака